Курьи — название населённых пунктов в России.

 Курьи — хутор в Акушинском районе Дагестана.
 Курьи — село в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 «Курьи» — санаторий в Свердловской области; основан в 1870 году.

Примечания